Појам Аверон може да се односи на:
 Аверон (департман), је департман у јужној Француској
 Аверон (Тарн), је река у Француској